montaison, migration des saumons, qui remontent les rivières sur des kilomètres pour se reproduire. 
montaison, processus d'allongement rapide des entre-nœuds d'une plante constituant une tige dressée florifère permettant la production de semence. On dit que la plante ou graine « monte en graine ».

Montaison
Morphologie végétale